Naturhumanistiska gymnasiet respektive Naturhumanistiska programmet kan avse:

Naturhumanistiska gymnasiet, Helsingborg – en gymnasieskola i Folkuniversitetets regi
Naturhumanistiska gymnasiet, Malmö
Naturhumanistiska programmet – ett naturvetenskapsprogramm vid Folkuniversitetets gymnasium i Norrköping